Das Oldenburgische Staatsministerium war

 die Regierung des Großherzogtums Oldenburg bzw. Freistaates Oldenburg sowie
 das Gebäude der Regierung in Oldenburg (siehe Landtagsgebäude und Staatsministerium Oldenburg)